26. Letnia Uniwersjada – zawody sportowe organizowane pod egidą FISU, które odbywały się od 12 do 23 sierpnia 2011 roku w chińskim mieście Shenzhen.

Organizatora imprezy wybrano podczas zimowej uniwersjady w Turynie – 16 stycznia 2007. Kontrkandydatami Shenzhen były Kazań, Kaohsiung, Murcja oraz Poznań. Wcześniej z walki o zawody wycofało się kanadyjskie Edmonton. Impreza w Shenzhen była drugimi zawodami tej rangi zorganizowanymi w Chinach – poprzednio takie zawody w 2001 roku gościł Pekin. W 2009 Chiny przeprowadziły zimową uniwersjadę. 

W Shenzhen miało wystartować ponad 8000 zawodników – rywalizowali oni w 306 konkurencjach w 22 dyscyplinach. Oficjalną maskotką igrzysk była UU – jest ona żółto-niebieską twarzą w kształcie litery U, która została zaprojektowana przez dwóch chińskich grafików Guo Dong i Xing Yishun. Maskotka ma symbolizować radość i piękno.

Sprzedaż biletów rozpoczęła się 24 maja (80 dni przed rozpoczęciem zawodów), a ich ceny wynosiły od 30 do 300 renminbi.

Dyscypliny

Sporty obowiązkowe

Sporty wymienne

Terminarz zawodów 
W poniższym kalendarzu zaprezentowano dni, w których rozdane zostały medale w danej konkurencji (żółty kolor), rozegrane zostały eliminacje (niebieski kolor), ceremonia otwarcia (zielony) i zamknięcia igrzysk (czerwony).

Obiekty 
 Stadium of Universiade Center Athletics Venue - lekkoatletyka
 Shenzhen Basketball Gymnasium of Longgang Experimental School - koszykówka
 Shenzhen Luohu Gymnasium - koszykówka
 Gymnasium of Pingshan Sports Center - koszykówka
 Gymnasium of Shenzhen Senior High School - koszykówka
 Natatorium of Universiade Center - pływanie
 Tennis Court of Longgang Sports Complex - tenis ziemny
 Bao’an District Gym - gimnastyka
 The Gymnasium of Shenzhen Institute of Information Technology - badminton
 Shooting Range Hall - strzelectwo
 Longgang Trap & Skeet Range - strzelectwo
 Mission Hills Golf Club - golf
 The Complex Training Hall of Shenzhen Sport School - podnoszenie ciężarów
 Shenzhen Convention & Exhibition Center - judo, szermierka, szachy, taekwondo
 The Gymnasium of Shenzhen Bay Sports Center - tenis stołowy
 Gymnasium of Bao’an Experimental School - siatkówka
 Gymnasium of the Sports Center of Shenzhen University Town - siatkówka
 Shenzhen Gymnasium - siatkówka
 Yantian Complex Sports Center - siatkówka
 Bao’an Natatorium - piłka wodna
 Shenzhen Maritime Sports Base & Maritime Sports School - żeglarstwo
 Longgang International Cycling Course - kolarstwo torowe
 Beach Volleyball Court - siatkówka plażowa
 Archery Field - łucznictwo
 Shenzhen Stadium - piłka nożna
 Bao’an Stadium - piłka nożna
 The Stadium of Xixiang Sports Center - piłka nożna
 The Stadium of Shenzhen University - piłka nożna

Reprezentacje

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne